HMS Blenheim ist der Name folgender britischer Schiffe, die nach der Zweiten Schlacht bei Höchstädt (englisch Battle of Blenheim) benannt sind:
 HMS Blenheim (1679), ein Linienschiff 2. Klasse mit 90 Kanonen, das 1679 als HMS Duchess vom Stapel lief und 1706 in HMS Blenheim umbenannt wurde. Es wurde 1763 abgebrochen.
 HMS Blenheim (1761), ein Linienschiff 2. Klasse mit 90 Kanonen, das 1761 vom Stapel lief, 1800 auf 3. Klasse reduziert wurde und 1807 in einem Sturm vor Madagaskar mit der gesamten Besatzung inkl. eines illegitimen Sohnes des britischen Thronfolgers an Bord verloren ging.
 HMS Blenheim (1813), ein Linienschiff mit 60 Kanonen, das 1813 erbaut wurde. Ursprünglich für 74 Kanonen konstruiert, wurde sie 1865 abgewrackt.
 HMS Blenheim (1890), ein Panzerkreuzer der Blake-Klasse, der von 1890 bis 1926 Dienst tat, seit 1907 jedoch als Depotschiff.
 HMS Blenheim (1940), war ein Depotschiff, gebaut als SS Achilles und 1940 angekauft; es wurde 1948 abgewrackt.

Weblinks 
 Schiffsindex der Royal Navy (engl.)

Blenheim